Berg kan henvise til

 Berg (efternavn), et efternavn

Steder  
 Berg (Linköping), en by i Sverige
 Berg (Oberfranken), en by i Tyskland
 Berg (Oslo), en by nær Oslo
 Berg (Troms), en tidligere kommune i Nordnorge
 Hertugdømmet Berg. Et tidligere hertugdømme i det Tysk-romerske rige beliggende i nutidens Nordrhein-Westfalen.